Ignas Scheynius kan avse

Ignas Scheynius (1889-1959), svensk-litauisk författare och diplomat
Ignas Scheynius (född 1962), ordförande för Millennium Media Group